Цикл Ха́мфри (Humphrey. В русской транскрипции также пишут Гэмфри или Гемфри) — термодинамический цикл, описывающий рабочий процесс клапанного пульсирующего воздушно-реактивного двигателя. 
Цикл Хамфри – это прямой газовый изохорный цикл полного расширения. Этот цикл был реализован в пульсирующем прямоточном воздушно-реактивном двигателе, установленном на немецкой крылатой ракете Фау-1. 
Идеальный цикл Хамфри состоит из процессов:

1—2 адиабатическое (изоэнтропийное) сжатие рабочего тела за счёт напора встречного потока воздуха (при открытом клапане);
2—3 изохорический нагрев при сгорании топлива в замкнутом объёме (при закрытом клапане);
3—4 адиабатическое расширение;
4—1 изобарическое (при постоянном давлении) охлаждение.

Термический коэффициент полезного действия цикла может быть выражен уравнением: 
, 
здесь  — показатель адиабаты,  — степень повышения давления в адиабатном процессе 1—2,  — степень повышения давления в изохорном процессе 2—3. 
КПД цикла также может быть выражен эквивалентным уравнением: 
, здесь  — общая степень повышения давления в цикле. 
При  цикл Хамфри вырождается в цикл Ленуара, по которому работает клапанный пульсирующий воздушно-реактивный двигатель на месте (при отсутствии напора встречного потока воздуха).

См. также 
 Пульсирующий воздушно-реактивный двигатель

Термодинамические циклы